Moïse Polydore Millaud (1813-1871), magnat français de la presse ;
 Édouard Millaud (1834-1912), homme politique français ;
 Albert Millaud (1844-1892), journaliste et homme de lettres français ;
 Daniel Millaud (1928-2016), homme politique français ;
 Fernand Millaud (), dramaturge et dialoguiste de cinéma français.